Хокей — спільна назва для командних спортивних ігор із ключкою.
 «Хокей» — пам'ятна монета НБУ номіналом 2 грн.
 «Хокей» — срібна пам'ятна монета НБУ номіналом 10 грн.